Domenico Mezzadra – partigiano e politico italiano
 Elena Mezzadra – artista, pittrice e illustratrice italiana
 Franco Mezzadra – militare e marinaio italiano
 Mario Mezzadra – ammiraglio italiano
 Raúl Mezzadra – calciatore argentino